James McPherson – allenatore di calcio scozzese
 James Alan McPherson – scrittore statunitense
 James B. McPherson – generale statunitense
 James M. McPherson – storico statunitense